Кудашево () — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области Украины. Находится на реке Чутка.

Население по переписи 2001 года составляло 92 человека. Почтовый индекс — 20943. Телефонный код — 4730.

Местный совет 
20943, Черкасская обл., Чигиринский р-н, с. Вершацы

Ссылки 
 Кудашево на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чигиринского района